Республика (также , Republic) — может означать:

 «» — бронированный палубный крейсер 1892 года из Бразилии.

форма правления 
 Республика — форма правления.
 Президентская республика
 Парламентская республика
 Смешанная республика
 Ультрапрезидентская республика
 Демократическая республика
 Исламская республика
 Федеративная республика
 Автономная республика
 Социалистическая республика
 Народная республика
 Советская республика
 Галактическая Республика

Музыка 
 «Республика» — российская музыкальная группа (основана в 2004 году).
 «Республика» — польская музыкальная группа (основана в 1981 году).

Организации 
 «Республика» — российское издательство.

Партии 
 «Республика» — партия в Армении.
 «Республика» — партия в Киргизии.
 «Республика-Ата Журт» — партия в Киргизии.
 «Республика» — партия Фарерских островов в Дании.
 «» — партия в Словакии.

СМИ 
 «Республика» — казахстанский информационно-аналитический портал.
 «Республика» — сербский журнал, издаваемый также во времена Югославии.

Газеты 
 «» — ежедневная газета общего интереса, издаваемая в Италии.
 «» — газета, издаваемая в Белоруссии.
 «» — газета, издаваемая в Индонезии.
 «Республика» — ежедневная газета, издававшаяся в Лодзи во время Второй Польской республики.
 «Республика» — аналитическая оппозиционная еженедельная газета, издаваемая в Казахстане.

Топоним 
  — бывший кинотеатр в Варне.
  — бульвар в промышленной зоне Варны и жилых районов Трошево, Младост и Возрождение; Болгария.

 Населённые пункты
 Республика — деревня в Серпуховском районе Московской области России.
 Республика — село в Никольском районе Донецкой области Украины.
 Республика — до 1962 года название села Приуральское в муниципальном районе Печора в Республике Коми.
  — жилой район города София.

См. также 
 Республика в составе Российской Федерации
 Галактическая Республика — вымышленное государство из вселенной «Звёздных Войн».
  (значения)
  (значения)
  (значения)
  (значения)
  (значения)
  (значения)
 Шестая республика Южной Кореи